По́рту-Са́нту — власна назва.

Топоніми

Порту-Санту — острів.
 Порту-Санту (Португалія) — муніципалітет.